Marxmühle ist der Ortsname von

 Marxmühle (Maßbach), Ortsteil des Marktes Maßbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Marxmühle (Waidhaus), Ortsteil des Marktes Waidhaus, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Marxmühle (Katzenfurt), ehemaliges Mühlenanwesen in der Gemeinde Ehringshausen, Lahn-Dill-Kreis